17-й чемпионат Украины по футболу (официальное название — «Биола-Чемпионат Украины по футболу» () начался 13 июля 2007 года, завершился 17 мая 2008 г. Чемпионом стал донецкий «Шахтёр», на 3 очка опередивший киевское «Динамо».

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты матчей

Высшая лига. Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

«Металлист» лишён бронзовых медалей, решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне от 2 августа 2013 г.

Лидеры по турам

Лауреаты сезона

Лучший игрок

Лучший тренер

Лучший арбитр

Лучшие бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 
Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры

Статистика чемпионата

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Факты 
 В 29-м туре «Шахтёр» забил 1000-й гол в чемпионатах Украины. Автором гола стал Фернандиньо — он реализовал пенальти в ворота ФК «Харьков» на 64-й минуте поединка.
 «Шахтёр» забил 75 голов (в среднем 2,5 за игру) — это лучший показатель «горняков» в чемпионатах Украины.
 2 августа 2013 года «Металлист» был лишен бронзовых медалей за договорной матч «Металлист» — «Карпаты»

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2007/2008 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2007/2008 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2007/2008 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2007/2008 на wildstat.ru
 Сезон 2007/2008 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2007/2008 на stat-football.com

2007/2008
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008
Футбол на Украине в сезоне 2007/2008